Шатонёф-д’Антрон () — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Приморские Альпы, округ Ницца, кантон Ванс. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Гийом (округ Ницца).

Площадь коммуны — 29,91 км², население — 65 человек (2006) с тенденцией к снижению: 52 человека (2012), плотность населения — 1,7 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло — 57 человек, а в 2012 году — 52 человека.

Динамика численности населения:

Экономика 
В 2010 году из 30 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 18 были экономически активными, 12 — неактивными (показатель активности 60,0 %, в 1999 году — 76,5 %). Из 18 активных трудоспособных жителей работали 16 человек (8 мужчин и 8 женщин), 2 числились безработными (1 мужчина и 1 женщина). Среди 12 трудоспособных неактивных граждан 2 были учениками либо студентами, 4 — пенсионерами, а ещё 6 — были неактивны в силу других причин.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт мэрии коммуны Шатонёф-д’Антрон